Town, Towns, Towne y Townes pueden referirse a:

El término inglés para ciudad (las formas towne y townes son arcaísmos), aunque puede referirse a cualquier otro rango de población, como villa, pueblo (en este caso, indicando el núcleo central en una zona de poblamiento disperso), o incluso a un barrio dentro de una ciudad (habitualmente, una antigua población independiente que ha sido incorporada).

Términos con significado geográfico
 Con el término downtown se designa al centro de la ciudad; no debe confundirse con el concepto de barrios bajos o suburbio, que tampoco pueden identificarse con el término anglosajón de suburb, sino con otros como los de slum y shanty town, que también pueden traducirse por favela -originario de Brasil-, bidonville -de países francófonos- o barrio de chabola). También existe el término lowertown.
 Con el término uptown se designa a los barrios residenciales de alto nivel (barrios altos). También existen los términos uppertown y hightown.
 También se usa el término midtown (véase también ciudad central y teoría de los lugares centrales -para el sistema urbano o jerarquía de ciudades- y modelo de zonas concéntricas o modelo Burgess -para la estructura urbana interior en una ciudad-)

Township es la denominación anglosajona equivalente a municipio, aunque en Estados Unidos designa una forma de repartir la tierra con efectos parcelarios y geográficos.
Townland es una división territorial de pequeño tamaño usada en Irlanda.
New England town es la unidad básica de gobierno local en los seis estados de Nueva Inglaterra, costa noreste de Estados Unidos.
New Town es una denominación británica para ciertas poblaciones.
New Town y Old Town es la denominación de las dos partes de la ciudad de Edimburgo.
County town es la denominación británica de las ciudades capital de condado.

Muchos topónimos del mundo anglosajón incluyen la denominación town.

Apellidos

Town
Ithiel Town
Harold Town (1924-1990), pintor canadiense

Towns
C.C.Towns.
Anthony Towns

Towne
 Elizabeth Towne
 Benjamin Towne, editor de prensa estadounidense.
 Charles A. Towne (1858 – 1928) senador y representante de Minnesota.
 Francis Towne, pintor paisajista británico.
 Henry R. Towne, ingeniero y empresario estadounidense.
 John Towne, polemista religioso británico.
 Joseph Towne, creador de modelos anatómicos, británico.
 Katharine Towne
 Laura Matilda Towne, educadora y abolicionista afrodescendiente.
 Rebecca Towne, llamada más tarde Rebecca Nurse, una de las brujas de Salem.
 Robert Towne, nombre de un clérigo británico y de un actor y guionista estadounidense.
 Charles Everett Towne
 J. William Towne, escritor estadounidense.

Townes
Townes Van Zandt
Charles Hard Townes
Jeff Townes
Linton Townes
Leslie Townes Hope

Topónimos
Camden Town
Cape Town (Ciudad del Cabo)
Charles Town, Charlestown, Charles Towne o Charleston, nombre de varias localidades.
Cockburn Town
Cougar Town
County town
Crazy Town
George Town (desambiguación), Georgetown (desambiguación) o Georgestown, nombre de varias localidades.
Hope Town
Road Town
Sam's Town
Simon's Town
Somers Town
Spanish Town
Stone Town
Stuyvesant Town (Manhattan)

Town Square (Las Vegas)
Condado de Towns

Clubes de fútbol
Aldershot Town Football Club
Ajax Cape Town Football Club
Barry Town Football Club
Cheltenham Town Football Club
Crawley Town Football Club
Grimsby Town Football Club
Halifax Town Football Club
Huddersfield Town Football Club
Ipswich Town Football Club
Luton Town Football Club
Mansfield Town Football Club
Macclesfield Town Football Club
Northampton Town Football Club
Shrewsbury Town Football Club
Swindon Town Football Club
Walsall Town Football Club
Worksop Town Football Club
Yeovil Town Football Club

Títulos de obras
 The Town (1945), película de propaganda bélica.
 The Town, película de Ben Affleck del año 2010.
 The Town (1950), novela de Conrad Richter.
 The Town (1957), novela de William Faulkner.
 The Town and the City, novela de Jack Kerouac.
 The Town Talk, periódico de Louisiana.
 Boys Town, película traducida como Forja de hombres.
 New in town, película.
 Man About Town, película.
 On the Town, musical y película.
 London Town, álbum.
 Chronic Town, álbum.
 Leavin' Town, álbum.
 Lucky Town, álbum.
 The New Girl in Town, álbum.
 Lilly Town, canción.
 Run This Town, canción.
 O-Town, banda de pop.
 SM Town

Otros usos
Town meeting, gobierno asambleario de ciertas comunidades.
Town ball es la denominación del deporte precursor del béisbol.
Boys Town o Ciudad de los Muchachos, institución fundada por Edward J. Flanagan.
Sundown town, las ciudades estadounidenses que prohibieron la presencia de negros.
Town drunk, un personaje arquetípico caracterizado por la ebriedad.

Véase también
Townsville
Motown
Bytown
FM Towns, variante del PC.